New Old Songs () — альбом американской рок-группы Limp Bizkit, состоящий из ремиксов на песни с трёх предыдущих альбомов. Выпущен 4 декабря 2001 года. В подготовке альбома участвовали: The Neptunes, Timbaland, E-40, 8-Ball, P. Diddy, Bosko, Bubba Sparxxx, DJ Premier, Everlast и другие.

Проект был начат, в то время когда Уэс Борланд ещё находился в группе. Он придумал обложку альбома, и даже сделал собственный ремикс песни «Break Stuff». Однако, он оставил группу перед выпуском альбома, и в результате его ремикс был убран из трек-листа.

Композиция 
Несмотря на та, что песни группы в основном исполняются в различных направлениях в рок-музыке, ремиксы с этого альбома в основном сделаны в стиле хип-хоп. Ремикс на кавер песни Джорджа Майкла «Faith» содержит элементы трека «Fame» Дэвида Боуи и новый рэп-куплет, который прочитал Эверласт.

Критика 

В феврале 2002 года альбом получил золотую сертификацию в США. Также он дебютировал на 26-ом месте в Billboard 200.

Брэдли Торреано из AllMusic раскритиковал альбом. Он отметил, что главным минусом «New Old Songs» является отсутствие массивных гитарных риффы из оригинальных песен. Также он написал, что ремиксы могли бы быть лучше, если бы в них остались припевы из оригинальных песен, которые, по его словам, являются одним из главных компонентов песен Limp Bizkit. Редактор положительно отозвался о трёх треках: Джоша Абрахамса на «Faith», ремикс DJ Premier на «My Way» и ремикс Бутча Вига на «Nookie».

В книге The Rolling Stone Album Guide альбом получил две звезды из пяти, а Мартин Чарльз Стронг в своей книге The Essential Rock Discography дал альбому пять звёзд из десяти.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы ремиксов Interscope Records
Альбомы Limp Bizkit
Альбомы ремиксов
Альбомы, спродюсированные The Neptunes
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы, спродюсированные Шоном Комбсом
Альбомы, спродюсированные DJ Premier
Альбомы, спродюсированные Бутчем Вигом